Мира́нка () — река в Кореличском районе, правый приток Уши (бассейн Немана).

Берёт начало между селами: Симаково и Оюцевичи; затем течёт по равнине на север к посёлку Мир.

Около посёлка Мир, река минует известный Мирский замок. Именно с помощью воды из Миранки заполнялся замковый ров в XVI веке.

Далее река протекает около деревни Горячки, где пересекает дорогу H6193 и поворачивает на запад. Около деревни Загорье впадает в Ушу, приток Немана.

Длина около 22 км. Притоков не имеет, за исключением нескольких ручьев. Построен канал, длиной примерно 7 км.

Примечания 

Бассейн Немана
Реки Гродненского района